Иегова () — вероятное произношение одного из имён Бога в общем смысле слова в Пятикнижии и Ветхом Завете. Используется наравне с именами-атрибутами «Всевышний» («Адонай») и «Бог» («Элохим»), а также 300 другими именами-атрибутами, см. имена и эпитеты Бога в иудаизме. Точное произношение неизвестно.

Этимология 
Иегова () является также акронимом от фразы из трёх слов хайа-хове-йихье (, хайа — «(Он) жил», , хове — «(Он) жив», , ве-ихье — «(Он) будет жить»). Переводится кратко как «Вечносущий или „Сущий, Который пребудет“». Перевод третье лицо единственного числа прошедшего, настоящего и будущего времени глагола  («быть»), соответственно. Глагол להיות («быть») используется в значении «жить», «быть живым», «существовать».

Аналогичный перевод «(Он) был, (Он) пребывает, (Он) будет» или «(Он) существовал, (Он) существует, (Он) будет существовать» расшифровывается в семинариях как Бог существовал до сотворения мира, Он существует во время существования этого мира и будет существовать после окончания существования этого мира. Четырёхбуквенное имя Всевышнего (י-ה- ו-ה) (далее тетраграмматон) указывает что Бог существует вне временных рамок и безграничен.

Это имя было запрещено произносить так, как оно пишется, даже в те времена, когда было известно как оно произносится согласно его написанию. Использование акронима данной фразы и запрет на произношение данного имени Бога (одного из 300 известных имён Бога как его разных атрибутов, то есть проявлений в нашем мире) связано с его особой святостью. Считается что пока присутствие Бога в нашем мире будет скрытым, а не явным, до этого момента будет использоваться данный акроним. Этот глагол להיות также употреблён в Библии на вопрос Моисея «а скажут мне они: „Как Ему имя?“ Что сказать мне им?» : «Бог сказал Моисею: Я Сущий, Который пребудет». От тетраграмматона происходят сокращенные формы корня  — «-Иаху» и «-Йау» — «Йо-», которые входят в состав многих собственных еврейских имён, например «Элияу, Нетаньяу, Йосеф, Йоровам». «Сущий» — вариант транскрипции личного имени Бога в русских переводах Ветхого Завета и художественных произведениях, соответствующий тетраграмматону в оригинальном тексте Библии на еврейском языке (, YHWH).

В письменной форме используется как альтернатива традиционному в греческих и христианских источниках (начиная с Септуагинты с III век до н. э. переведенной 70 мудрецами с еврейского на древнегреческий по приказу императора Птолемея II Филадельфа) и заменяется словом «Господь». Форма «Иегова», равно как и другие библейские имена собственные (Иисус, Иоанн, Моисей) не совпадает с древним произношением этого имени, которое было известно во времена второго Храма, но впоследствии было утрачено в связи с разрушением Храма римлянами и изгнанием евреев из Израиля в 70 году н. э. В ряде религиозных конфессий (например, Свидетели Иеговы, ) имя «Иегова» рассматривается как единственное «личное» (другие имена Бога рассматриваются как эпитеты или титулы) или «священное» (в отличие от других имён и эпитетов Бога). Существует также и другой вариант прочтения тетраграмматона — «Яхве».

По меньшей мере вплоть до разрушения первого Храма Вавилонской империей Навуходоносором II (586 год до н. э.) это имя произносилось вслух раз в году в связи с концепцией явного проявления присутствия Бога на земле, однако после разрушения Храма в VI—IV веках до н. э., считавшегося домом или местом пребывания Бога на земле и местом его проявления в Иерусалиме, возникла традиция не произносить его вслух. При существовании Храма лишь 1 раз в году, в Йом-Киппур первосвященник входил в Святая святых и произносил это священное имя.

Запрет на произнесение вслух этого имени принято объяснять почтением к имени Бога, его святости и обосновывать расширительным толкованием третьей из десяти заповедей, «Не произноси имени Господа (יהוה), Бога твоего, напрасно…» (). Вместо него произносили «Адонай» (Господь в атрибуте строгости) или «Элохим» (Бог в атрибуте доброты).

На данный момент во время молитвы и благословений и при чтении стихов Торы данное имя произносится как «Адонай» «Всевышний» (в атрибуте строгости, «абсолютный владыка всего универсума»). Дополняется именами «Мелех Аолам» «Царь Вселенной» и «Элохим» «Бог»(в атрибуте доброты, «Всесильный и Всемогущий»). Во всех остальных случаях (учёбе, чтении, обучении детей, устной повседневной речи) данный акроним произносится как ха-шем «Бог» (прямое значение ха-шем «имя Бога)») . Например, фразы «слава Богу» произносится как барух ха-шем, но пишется ב"ה с использованием сокращенной версии тетраграматона «ה». Печатная продукция со святыми текстами и именем Бога в форме тетраграмматона не уничтожается а помещается в генизу (хранилище), если не подлежит использованию, в связи с понятием святости имени Бога и его написания.

Написание и произношение

Тетраграмматон 

Для обозначения одного из имён-атрибутов Бога в древнееврейском языке, которым написана большая часть Танаха (Ветхого Завета), используется тетраграмматон, то есть сочетание четырех букв: י (йуд), ה (хей), ו (вав), ה (хей), образующих слово . Латинскими буквами тетраграмматон передаётся как «YHWH». Это имя встречается в Танахе чаще всего (более 6 тысяч раз), оно считается отличительным, самым глубоким и полным, именем Бога Израиля. Впервые оно встречается во второй главе Книги Бытия (); используется в десяти заповедях. Впервые под этим именем Бог открылся Моисею: .

В древнееврейской письменности не было букв и знаков, обозначающих гласные; правильное произношение имени было утрачено. В раннем средневековье, когда к лишённому гласных тексту Священного писания масоретами для облегчения правильного чтения были добавлены огласовки, слово  было огласовано гласными «о» и «а» по примеру имени Адонай (или «о» и «и» по примеру Элохим, в случае когда слово «Адонай» предшествует ); это имя по-прежнему не произносилось.

Истинное произношение записанного тетраграмматоном имени Бога остаётся предметом гипотез.

Древнегреческие писатели о тетраграмматоне 
Древнегреческие писатели, описывая обычаи иудеев и слышавшие это слово от них, дают произношение имени Бога (в греческом есть не только гласные, но и ударения):

Диодор Сицилийский (90 — 30 гг. до н. э.) пишет: « а у иудеев же Бог Моисея, именуемый Иао́ (Ἰαὼ)» Ириней Лионский (II век н. э.) дает имя как Иао́ (Ἰαὼ). Климент Александрийский (II век) пишет: «Тетраграмма, или Иаоу́ (Ἰαού) и которое означает „сущий и будущий“» Ориген (III век) дает имя как Иао́ (Ἰαὼ) и как Иа́ (Ἰὰ) Значение этого имени как и значения остальных имён Бога пояснил в IV веке Епифаний Кипрский в книге «Панарион»: «Иаве́ (Ἰαβέ) — Тот, Который был и есть, и всегда Сущий, как истолковано Моисею: Сый посла мя, речеши к ним ()». Феодорит Кирский (V век) пишет: «Самаряне выговаривают оное: Иаве́ (Ἰαβέ), а иудеи Аиа́ (Ἀῐά)»

Хорошо изучив обычаи и нравы иудеев, и сами знавшие и разговаривавшие на еврейском языке, христианские учёные исследователи IV века Епифаний Кипрский и Иероним Стридонский пишут о том, что это имя не единственное имя Бога у иудеев, а лишь одно из многих; оно употребляется среди иудеев наравне с такими именами как «Эль» значит «Бог», «Элоим» — «Бог присно», «Эли» — «Бог мой», Саддай (Шаддай) — «Довлеющий», Раббони — «Господь», Адонай — «Господь Сущий» и т. д. Иероним насчитал десять имён Бога, употребляемых иудеями. Христиане же термин Иегова или нечто фонетически подобное абсолютно не употребляли как имя Бога со времени от Христа до XVI века.

Дискуссии о правильности произношения 
В русском языке написание «Иегова» (по дореформенной русской орфографии — «Іегова») первоначально произносилось как «Его́ва», поскольку буква «и» в начале слов перед гласными употреблялась в функции нынешней «й».

В настоящее время многие учёные, богословы и составители справочных изданий считают, что «Иегова» является ошибочным прочтением тетраграмматона. В частности, «Электронная еврейская энциклопедия» считает произношение Яхве наиболее корректным.

Уильям Смит в своём «Библейском словаре» 1863 года подводит итог сложившейся к тому времени полемики между сторонниками и противниками произношения «Jehovah». Подтверждая, что исходная огласовка была утрачена, Смит считает маловероятным, что имя Бога в древности произносили как Jehovah, однако продолжает пользоваться этим вариантом из-за его большей узнаваемости. Анализируя другие огласовки, Смит оценивает произношение Yahăveh как наиболее близкое к древнему оригиналу. Этот вариант похож на «Яхве» гласными, а на «Иегова» — количеством слогов.

Теолог  согласен с тем, что огласовка должна быть трёхслоговой. По его мнению, «Yehowah» является корректным произношением тетраграмматона. Это ясно, считает исследователь, из произношения личных имён Ветхого Завета, поэзии, арамейских документов V века н. э., а также греческих переводов имени Бога в Свитках Мёртвого моря и у отцов Церкви.

Археологи  и Рой Котански высказывают мнение, что хотя большинство учёных считает произношение «Jehovah» поздней (ок. 1100 н. э.) гибридной формой, полученной путём комбинирования согласных тетраграмматона и гласных слова «Адонай», многие семитские и греческие тексты по магии указывают на то, что возникновение обоих вариантов написания имени Бога — как «Yehovah», так и «Yahweh» — относится к более ранним периодам истории.

Известный антиковед и востоковед Илья Шифман по поводу использования слова Иегова писал: Когда в середине I тысячелетия н. э. хранители иудейской ветхозаветной традиции изобрели специальные знаки для обозначения гласных, они к согласным имени Яхве присоединили гласные от слова Адонай. Тем самым они сигнализировали, что следует читать не Яхве, но Адонай. В результате получилось никогда в действительности не существовавшее и не читавшееся Иехова (в традиционном написании: Иегова).
Историк и лингвист Дьяконов И. М. поддерживает версию, что произношение древнееврейского имени божества Jhwh как «Иегова» — ошибочно, и возникло в результате условной огласовки масоретами тетраграмматона, как iəhoua, а предположительно правильным произношением является iahua, то есть «Яхве».

Употребление в различных переводах Библии

Ветхий Завет / Танах 

В Ветхом Завете / Танахе на языке оригинала имя Бога передавалось через тетраграмматон. В древнегреческом тексте рукописей Септуагинты тетраграмматон переведён словом «Κύριός» («Господь») либо словом «Θεός» («Бог»). В сирийском тексте рукописей Пешитта тетраграмматон переведён словом  «ܡܪܝܐ»  («Господь»). В латинском тексте Вульгаты тетраграмматон переведён словом «Dominus» («Господь»).

Согласно Еврейской энциклопедии («Jewish Encyclopedia»), в наиболее ранних манускриптах Септуагинты тетраграмматон передавался еврейскими буквами. В своём списке обнаруженных к 2004 году фрагментов еврейских Писаний на древнегреческом языке  отметил около десяти манускриптов (включая древнейший ) как содержащие тетраграмматон. Ориген (II—III вв. н. э.), автор Гексаплы, считал, что в «более точных» копиях Септуагинты имя Бога записывалось палеоеврейским алфавитом. Похожие утверждения встречаются у Иеронима (IV—V вв.), автора (переводчика на латинский язык) Вульгаты, который писал, что продолжает встречать тетраграмматон в некоторых греческих манускриптах. Альберт Питерсма предполагает, что перевод Септуагинты был сделан сразу с использованием слова «Κύριος», и изначально тетраграмматона в Септуагинте не было, а его появление является результатом гебраизации последующих копий. , описывая адаптацию Септуагинты христианами, указывает на то, что тетраграмматон, как правило, в рукописях еврейского происхождения оставался, а христианскими переписчиками был заменён на «Κύριος», что, по мнению исследователя, стало отличительным признаком христианских рукописей Септуагинты уже в I веке.

Первые варианты фонетической передачи произношения тетраграмматона на латинском языке, близкие к имени «Иегова», появились в XIII веке, каталонский монах-гебраист  написал работу «Pugio fidei» в 1270 году, в которой сделал транслитерацию тетраграмматона на латынь. Работа была в рукописном виде (в то время не было печати — речь идёт о небольшом количестве рукописных копий) и не получила широкого распространения, рукопись была найдена и напечатана лишь в XVII веке. Появление транслитерации тетраграмматона в различных переводах Библии, сделанных переводчиками-христианами, в большой степени связано с деятельностью Иоганна Рейхлина. Этот немецкий гебраист первым предложил изучать еврейские тексты для лучшего понимания Библии и сделать перевод Библии с еврейского текста. Сам он занимался изучением Каббалы и написал трактат: «De verbo mirifico» (1494 год), посвящённый тетраграмматону; этому наименованию Рейхлин уделяет огромное внимание и называет его «несравненное наименование, не изобретённое людьми, а дарованное им Богом». В своем сочинении Рейхлин транслитерировал тетраграмматон на латынь как «YHVH» и как «IHUH». В дальнейшем последователи Иоганна Рейхлина решили не довольствоваться Вульгатой и Септуагинтой, а перевести Библию с масоретской редакции. Через 300—400 лет после  имя «Иегова» («Iehouáh», «Iehovah», «Jehovah») уже использовалось в новых (на то время) переводах Библии, сделанных протестантами. В частности, его можно обнаружить в «Женевской Библии» (1560 год), в «Брестской Библии» (1563 год), в «Несвижской Библии» (1572 год) и в «Библии короля Якова» (1611 год).

«» («Young’s Literal Translation»), в издании 1898 г. использует форму «Jehovah» 5787 раз, например 11 раз в Книге Бытия (Быт. 2). В предыдущих изданиях перевода, вместо личного имени Бога, имевшегося в оригинале на еврейском языке, использовался титул «Lord».

В 1901 году в США вышла обновлённая редакция Библии короля Якова. Одним из отличий этого издания, получившего известность как , стало повсеместное использование слова «Jehovah» вместо «L» («Господь») для передачи тетраграмматона в Ветхом Завете. Переводчики объяснили замену следующим образом: «иудейский предрассудок, согласно которому имя Бога слишком свято, чтобы его произносить, более не должен оказывать влияние на английский или любой другой перевод Ветхого Завета […] Этому имени, с его богатством духовных ассоциаций, теперь возвращена в священном тексте та подобающая роль, на которую оно имеет неоспоримое право».

Решение переводчиков было одобрено профессором Принстонской богословской семинарии, . В 1902 году в своём обзоре Американского стандартного перевода Библии он выразил непонимание в связи с существованием разногласий по вопросу использования имени «Иегова»: «Это собственное имя Господа, и Он пожелал, чтобы Его народ знал Его под этим именем: потеря от превращения имени в описательный титул нам представляется огромной».

В настоящее время имя «Иегова» употребляется в некоторых переводах Библии как на русском, так и на других языках.

Так, в изданном в 1876 году Синодальном переводе Библии — в русском переводе, сделанном с масоретской редакции Танаха (Ветхого Завета) в Русской Православной Церкви, имя «Иегова» появляется девять раз — все в Ветхом Завете: (;  (в некоторых изданиях); Исход  (в сноске к слову «Господь»); ; ; ; ; ; ).

В сделанном ранее переводе архимандрита Макария имя «Иегова» используется гораздо чаще. В свою очередь, архимандрит Макарий следовал традициям профессора еврейского языка Герасима Петровича Павского, который сделал перевод почти всех 39 канонических книг Ветхого Завета и тоже использовал при этом имя «Иегова».

В XIX веке Митрополит Филарет (Дроздов), используя еврейский масоретский текст, перевёл библейскую книгу Бытие, в которой последовательно использовал имя «Иегова» («Іегова») в стихах, где встречается тетраграмматон (יהוה).

Новый Завет 

Имя «Иегова» (или «Яхве») в дошедших до нас рукописях Нового Завета, на языке оригинала — древнегреческом, не употребляется, а тетраграмматон, цитируемый из Ветхого Завета в Новом Завете, например 109-й псалом, передаётся словом «Κύριός» («Господь») либо словом «Θεός» («Бог»). Авторы Нового Завета, цитируя Танах (Ветхий Завет), пользовались текстом Септуагинты. Не обнаружено ни одной древней рукописи Нового Завета на древнегреческом языке, где встречается тетраграмматон или транслитерация этого слова, фонетически близкое к имени «Иегова» или «Яхве».

Имя Иегова в сокращённой форме встречается в Новом Завете в слове Аллилуйя:  халелу Йах — букв. Хвалите Йах (Яхве), а также во многих именах собственных персонажей «Нового Завета»: Заха́рия ( — «помнящий Яхве»), Иисус (Иешу́а, краткая форма имени  (Ехошу́а), имя состоит из двух корней — «Яхве» и «спасение».

Не обнаружено ни одной молитвы, ни одного сочинения в христианских рукописях с I по X век, где употребляется имя «Иегова» или «Яхве», или фонетически близкая форма тетраграмматона как имя Бога у христиан. Упоминания имени Бога у христианских писателей связано только с описанием нравов и обычаев иудаизма (смотрите раздел выше: «Древнегреческие писатели о тетраграмматоне» в данной статье).

В 1574 году антитринарий социнианин Симон Будный (автор перевода Несвижской Библии) при издании Нового Завета употребил несколько раз в тексте слово «Jehowah» — «Иегова», считая, что в какой-то момент времени текст Нового Завета был искажён неизвестными лицами.

Позднее, начиная с XIX века, имя «Иегова» появлялось в некоторых переводах Нового Завета на еврейский (иврит), а также на африканские, азиатские, американские и европейские языки. В переводах Нового Завета, сделанных в XIX и XX веках на семи тихоокеанских языках, имя «Иегова» встречается в 72-х стихах. В подстрочном переводе Эмфэтик Дайаглот, изданном в 1864 году, имя «Иегова» в Новом Завете встречается 18 раз.

Уже в XX веке начинание Симона Будного будет активно поддержано свидетелями Иеговы. В 1961 году свидетелями Иеговы на английском языке был издан перевод Библии «Священное Писание — Перевод нового мира», который они чаще всего используют в своей религиозной деятельности. В этом переводе имя «Иегова» встречается 7210 раз: 6973 раза в Ветхом Завете и 237 раз в Новом Завете. Свидетели Иеговы считают, что ими было восстановлено употребление личного имени Бога во всех местах, где оно, по их мнению, присутствовало или должно было присутствовать в оригинале. На русском языке «Перевод нового мира» вышел в 2001 году (Новый Завет) и 2007 году (Ветхий Завет).

Православные и католические богословы считают практику употребления имени «Иегова» в тексте Нового Завета необоснованной, поскольку имя «Иегова» отсутствует во всех известных древних рукописях Нового Завета на языке оригинала (на койне). Кроме того, нет никаких упоминаний этого имени во всех документах по истории раннего христианства — как христианского, так и языческого или иудейского происхождения.

Профессор религии и иврита  () из Университета штата Джорджия (США) опубликовал в 1977 году работу, в которой изложил гипотезу о том, как тетраграмматон мог использоваться при написании первоначальных текстов Нового Завета. Согласно его теории, имя Бога «YHWH» появлялось в христианских рукописях в тех местах, которые содержали или цитаты из Ветхого Завета, или отсылки к нему. Впоследствии тетраграмматон, по предположению Ховарда, был заменён словом Κύριος, что затрудняло принявшим христианство язычникам понимание взаимосвязи между «Господом Богом» («YHWH Elohim») и «Господом Иисусом» («Κύριος Ἰησοῦς»). Однако нет никаких документально-исторических свидетельств в подтверждение этой гипотезы; как нет и свидетельств того, что гипотетическая теория Ховарда была воспринята научным сообществом. В 1992 году работа с ничем не подтверждённой гипотезой Ховарда была опубликована повторно.

Имя в христианском богословии 

С точки зрения ряда христианских богословов множество текстов Ветхого и Нового Завета указывают на то, что имя «Иегова» употребляется в Ветхом Завете по отношению к Мессии, а в Новом — как имя, указывающее на Иисуса из Назарета.

По мнению богословов, Ангел Господень, говоривший с людьми от имени Иеговы (Исх. 3-я глава) и открывший Моисею имя «Ягве» («Иегова») (Исх. 3:14) было второе лицо Троицы — Слово, Сын Божий до воплощения (Иисус Христос). И когда Иисус произносил «Я есмь» (греч. «Ego eimi») иудеи видели в этом прямое богохульство (Иоан. 8:58, Марк 14:62). В христианском богословии это рассматривается как прямое свидетельство Иисуса о Своей божественности и праве на обладание этим именем.

Имя в религиозной практике

Иудаизм 
Иудаизм всегда приписывал великую силу упоминанию имени Бога. Заповедь , в иудаизме рассматривается, как запрет на произнесение ложной клятвы именем Бога, а не как запрет на произношение этого имени вслух. Запрет на произношение тетраграмматона был выведен иудейскими мудрецами в связи с толкованием отрывка Торы , где слово «на веки» «леолам» (לעלם) толкуется в значении «скрыть, утаить». Так как произношение Имени Бога было табуировано, широкую практику получило так называемое косвенное обращение к божественному имени. При чтении Священных Писаний евреи заменяли тетраграмматон другими словами. Например, в молитвах тетраграмматон заменяется именем Адонай ( — «Господь», дословно «господа мои», что может выражать не только множественное число, но и почтительность. Сравни «Мы, Великий Государь Царь») или Элохим ( — букв. «Всесильный» во множ.числе), или оборотом  (ха-шем дословно «это имя»). Имя Бога или его замены могут употребляться с эпитетами — Саваоф (цваот, (, буквально — «воинства»), в Септуагинте  — «вседержитель»).

Католическая церковь 

В современной практике Католической церкви употребление имени Бога «Яхве» на церковных богослужениях недопустимо. Об этом сообщалось в официальном письме ватиканской конгрегации богослужения и дисциплины таинств, которое было направлено всему епископату Католической церкви. В этом письме от 29 июня 2008 года выражается недовольство тем, что, несмотря на все предписания, «в последние годы появилась тенденция произносить личное имя Бога Израиля, известное как священный тетраграмматон, или четыре согласные буквы еврейского алфавита יהוה (ЙХВХ)». В письме отмечается, что Божье имя передавали по-разному, например как «Яхве», «Яхве́», «Яве» и так далее. Тем не менее, Ватикан намерен вернуться к замене тетраграмматона на титул «Господь». Более того, Божье имя «ЙХВХ нельзя будет употреблять или произносить» в песнопениях и молитвах на католических богослужениях. В старых редакциях Вульгаты, официального латинского перевода Католической церкви, в нескольких стихах встречалось имя Яхве, в принятой в настоящее время редакции, известной как Новая Вульгата, во всех этих случаях Яхве заменено на Господь.

Наиболее древний дошедший до наших дней экземпляр Вульгаты датируется примерно 410/420 годом — Сант-Галленский кодекс (Codex Sangallensis)(Sangall.,1395, p. 327). По предположению Элиаса Эйвери Лоуи (1879—1969 г.) данный кодекс был переписан в Вероне ещё при жизни Иеронима. На странице кодекса № 327 фрагмента Евангелия от Иоанна (Ин. 16:30-17:8) в левом верхнем углу первой и второй строк мы читаем следующие слова: «in hoc credimus quia a D[e]õ existi» (дословно: «в сие веруем, ибо ты от Бога исшёл»). Второй фрагмент (Ин 17:3) — в правом верхнем углу того же листа: «… aeterna, ut cognoscant te solum verum D[eu]m et» («… вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и…»). Впрочем, выражение «a D[e]õ» («от Бога»), и слово «D[eu]m» («Бога»), встречающихся в данном кодексе, не подтверждает допущение, что в наиболее древних вариантах латинского перевода Нового Завета вместо слова «Бог» употреблялось имя Яхве.

Православная церковь 
Русская Православная церковь придерживается традиции, характерной ещё для первых веков христианства, согласно которой тетраграмматон в Ветхом Завете передавался в переводе словом «Господь». Это слово рассматривается как полный аналог имени Бога, которое ранее на письме передавалось через тетраграмматон. История этой традиции восходит ко временам иудаизма времен Второго Храма. Поскольку в Храме читалось «Адонай» («Господь»), то, по утверждению Афанасия Гумерова, семьдесят два иудейских толковника при переводе на греческий язык на месте тетраграмматона поставили «Κύριός» («Господь»). Согласно этой традиции и сегодня имя Божье произносится как «Господь».

В 1905 году епископ Феофан (Быстров) защитил магистерскую диссертацию «Тетраграмма или Ветхозаветное Божественное имя יהוה», в которой убедительным образом, на основании цитат из работ древних авторов (с I века до н. э. — по V век), доказал, что произношение «Иегова» неподлинное. Проанализировав древнегреческие, латинские и тексты на идише Феофан пришел к выводу, что יהוה произносился как  (русская транскрипция — Иа(х)ве(х) или Иа: ве:), от чего и произошла греческая транслитерация этого слова: , Иаве́. После защиты этой диссертации Феофан был возведён в звание экстраординарного профессора и утверждён в должности инспектора Санкт-Петербургской духовной академии.

Свидетели Иеговы 
В представлении свидетелей Иеговы наименования «Создатель» или «Господь» лишь титулы, а обращаться к Богу важно по его собственному имени «Иегова». Благодаря использованию имени взаимоотношения между Богом и человеком приобретают, по их мнению, более личный характер. В литературе Свидетелей Иеговы не делается попыток восстановить аутентичное произношение тетраграмматона. Согласно вероучениям Свидетелей Иеговы, Иегова является «единым истинным» Богом, создателем Небес и Земли, Отцом Иисуса Христа, и действует исходя из любви и справедливости.

Другие религии 
Имя «Егова» («Ѣгова» — старорусский вариант имени) используется приверженцами основанного в 1840-х годах Николаем Ильиным религиозного объединения, называющегося себя «еговистами».

Вероучение мормонов относит имя «Иегова» к Иисусу Христу во время его дочеловеческого существования. Апологет мормонизма и египтолог  писал в 2004 г., что текущий консенсус о произношении тетраграмматона (как Яхве) является неубедительным, точную же огласовку можно получить лишь сопоставив масоретские, аккадские и греческие тексты.

Производные имена 
В тексте Септуагинты однокоренное тетраграмматону имя Бога: «אֶהְיֶה» (оба слова:  — третье лицо единственного числа будущего времени, и  — первое лицо единственного числа будущего времени производные одного и того же глагола  — «быть») в книге Исход (3:14) передаётся на древнегреческом как «ὁ ὤν» — буквально: «Существующий». Дословно же фраза «ἐγώ εἰμι ὁ ὤν» переводится «Я есть Существующий»:
 «ѥсмь сущи» (Пятокнижие Моисеево XIV века)
 «А́зъ éсмь éже éсмь» (Геннадиевская Библия (1499 год), Острожская Библия (1581 год)
 «А́зъ éсмъ éйжъ éсмъ» (Библия Франциска Скорины 1519 год)
 «А́зъ éсмь Сы́й» Никоновская Библия (1663 год), Елизаветинская Библия (1751 год)
 «Я есмь Тот, Который есмь» (Перевод Библии архимандрита Макария)
 «Я есмь Сущий» (Синодальный перевод)
 «Я — Сущий» (Современный перевод WBTS)
 «Я Тот, Кто Я Есть» (Новый русский перевод IBS)
 «Я Сущий, который пребудет» (Танах, иудейский перевод Давида Йосифона)
 «Я — Сущий, который пребывает вечно!» (Тора, перевод издания Сочино).
 «Я стану тем, кем пожелаю стать» (Перевод Нового Мира).

В личных именах людей 
Некоторые личные имена, встречающиеся в Библии, являются сложносоставными теофорными и содержат фрагмент тетраграмматона в начале или в конце слова. Каждое такое имя представляет собой короткую фразу, в которой дававший имя (например, один из родителей новорождённого) выражал Богу благодарность, связывал с Богом какие-то ожидания или восхвалял его. Так, имя  (נתניהו), означающее «Иегова дал», состоит из глагола natan (дал) и трёх первых согласных тетраграмматона (YHW), произносимых в конце имени как два слога йа·ху.

Польско-британский специалист по ивриту и масоретским текстам  в своей книге «Introduction of the Massoretico-critical edition of the Hebrew Bible» приводит 18 личных библейских имён, которые в начале содержат трёхбуквенный фрагмент тетраграмматона. Наиболее значимые из этих имён перечислены в таблице:

В отношении произношения этих имён Гинзбург отмечает, что из-за их вербального сходства с тетраграмматоном, у слушателя могло возникнуть впечатление, будто бы чтец, начиная говорить йе·хо, собирается произнести не имя человека, а «непроизносимое» имя Бога. В результате, по мнению исследователя, чтобы нарушить это сходство, которое с точки зрения иудаизма является нежелательным, некоторые переписчики стали использовать сокращённые формы таких имён вместо полных, опуская вторую согласную (см. третью колонку таблицы).

Другие примеры использования имени 
Слово (имя) «Иегова» можно найти на многих церковных алтарях и памятниках как периода Средневековья, так и периода Барокко — среди прочего в Норвегии, Швейцарии и Швеции. В 1606 году король Швеции Карл IX учредил Орден Иеговы.

Имя «Иегова» использовалось в произведениях многих поэтов и писателей. Например, в стихотворении Генриха Гейне «Валтасар» (1827 год), где описывается известный библейский сюжет — пир Валтасара (). В русском переводе, выполненном М. Л. Михайловым, оно передаётся как Егова.

В 1874 году в Эквадоре американский скульптор и коллекционер Герман Стрекер открыл новый вид бабочек рода Copiopteryx. Этот вид он назвал «Бабочкой Иеговы» — Copiopteryx jehovah.

См. также 

 
 
 
 Ангел Иеговы

Примечания

Литература 

 на русском языке
 
 
 
 
 «И ЧЕТВЕРОПИСМЕНЬНО НАРИЧѪТЬ…» Как в Средние века на Руси произносили священное имя Божие

 на других языках
 
 
 

 

Боги по алфавиту
Боги-творцы
Западносемитские боги
Имена Бога в иудаизме
Имена христианского Бога
Реконструируемые слова
Свидетели Иеговы
Тетраграмматон
Яхве